Santini est un nom propre.

Patronyme 

 Alexis Santini (1914-1997), colonel de l'armée de l'air française, pilote d'hélicoptères ;
 André Santini (né en 1940), homme politique français neveu d'Alexis Santini ;
 Ange Santini (né en 1959), homme politique français ;
 Didier Santini (né en 1968), entraîneur et ancien joueur français de football ;
 Domenico Maria Santini (1729-1814), évêque du Nebbio de 1775 à 1790 ;
 Fortunato Santini (1778-1861), compositeur italien ;
 Gabriele Santini (1886-1964), chef d'orchestre italien ; 
 Ivan Santini, (né en 1989), joueur croate de football ;
 Jacques Santini (né en 1952), entraîneur et ancien joueur français de football ;
 Jan Blažej Santini-Aichel, architecte de Bohême ;
 Mario Santini (1945-2001), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Nilmari Santini (1959-2006), judokate portoricaine ;
 Philippe Santini (né en 1950), publicitaire et responsable audiovisuel français ;
 Pierre Santini (né en 1938), comédien et metteur en scène français ;
 Stéphane Santini (né en 1973), footballeur et entraineur français.

Autre 
 The Great Santini, film américain de Lewis John Carlino, sorti en 1979.

Homonymie